Brygoo se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Edouard-Raoul Brygoo
 E.-R. Brygoo